Биси ла Пел може да се односи на:

 Биси ла Пел (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Биси ла Пел (Нијевр), насељено место у Француској, у департману Нијевр